Буйорел Мокану (1962—2011) — румунський футболіст і менеджер.
 Діана Мокану (* 1984) — румунська плавчиня, дворазова чемпіонка Олімпійських ігор.
 Міхай Мокану (1942—2009) — румунський футболіст, що грав на позиції захисника за «Петролул» та «Омонію», а також національну збірну Румунії. Чемпіон Румунії. Чемпіон Кіпру. Володар Кубка Кіпру.
 Мокану Олександр Олександрович (1934—2018) — радянський молдавський державний діяч, голова Президії Верховної Ради Молдавської РСР, заступник голови Ради Союзу Верховної Ради СРСР.
 Петру Мокану (1931—2016) — румунський математик.
 Сергій Мокану (* 1961) — молдавський політик, лідер Народного руху «Антимафія».

Див. також 
 Мокан
 Мокану (острів)
Молдовські прізвища
Румунські прізвища